Can Raspall (Barcelona), masia de Barcelona
 Can Raspall (la Garriga), masia de la Garriga
 Can Raspall dels Horts, masia de Torrelavit
 Cal Raspall, edifici de Vallbona d'Anoia
 Cal Raspall de Renardes, mas del Pla del Penedès